De Coppa Italia 1993–1994 was de 47ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 21 augustus 1993 en eindigde op 20 april 1994 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Luigi Ferraris in Genua onder leiding van scheidsrechter Luciano Luci. De beker ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar Sampdoria, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AC Ancona.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1993/94
 Serie B 1993/94

Bekervoetbal 1993/94
1994